Лига 2 2017/2018 () — 79-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон начался 28 июля 2017 года и закончится 18 мая 2018 года. 

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Страсбур», «Амьен» и «Труа», вышедшие в Лигу 1, а также «Ред Стар» и «Лаваль», вылетевшие в Национальный чемпионат. Их заменили «Лорьян» и «Нанси», занявшие соответственно 18-е и 19-е места в Лиге 1, а также команды Национального чемпионата «Шатору», «Кевийи» и «Париж», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Национальном чемпионате.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

2017/2018
Франция
Спорт во Франции в 2017 году
Спорт во Франции в 2018 году